Вас вызывает Таймыр — название двух художественных произведений.

 «Вас вызывает Таймыр» — пьеса А. А. Галича и К. Ф. Исаева.
 «Вас вызывает Таймыр» — советский фильм 1970 года, снятый по одноимённой пьесе; режиссёр Алексей Коренев.